Адиль Герай:

 Адиль Герай (1617—1672) — хан Крыма в 1666—1671 годах.
 Адиль Герай (ум. 1579) — крымский калга (1577—1578).
 Адиль Герай (ум. 1659) — крымский нурэддин (1651—1659).